Ratchet és un dels protagonistes de la sèrie de videojocs   Ratchet & Clank , creat per la companyia nord-americana Insomniac Games en l'any 2002. Ell és un lombax, un membre d'una espècie fictícia nativa del planeta Veldin de la galàxia Solana, amb aspecte de linx humanoide. Tot i que en el primer joc de la franquícia va ser interpretat per l'actor Mike Kelley, la veu oficial original pertany a James Arnold Taylor, que ha doblat a Ratchet des del segon videojoc fins a l'actualitat. A Espanya, Ratchet va ser doblat per l'actor de doblatge Javier Romà des del primer videojoc (2002) fins a  Ratchet & Clank: Nexus  (2013). En 2016 va ser substituït per l'actor Javier Lorca. És un personatge al principi egocèntric, ja que no vol ajudar a Clank directament en el primer joc. No obstant això, amb el pas del temps, s'ha tornat més generós i heroíco. No obstant això, en tots els jocs fins a la data, es mostra bastant tossut.

Personatges de videojocs